Marwedel ist der Name von:

 Marwedel (Hitzacker), Stadtteil von Hitzacker (Elbe), Niedersachsen
 Dirk Marwedel (* 1959), deutscher Saxophonist 
 Jörg Marwedel (* 1959), deutscher Journalist
 Rainer Marwedel (* 1954), deutscher Autor 
 Ulrich Marwedel (1942–2021), deutscher Studiendirektor und Autor, Münster, Herausgeber der Medoc-Notizen